Алекса́ндр Аро́нович Нау́мов (настоящие имя и фамилия — Илья́ Аро́нович На́ймарк; 26 ноября 1929, Симферополь — 14 июня 2008, Нью-Йорк) — русский  и переводчик, .

Окончил Среднеазиатский университет (1952). Чл. Союза писателей СССР (1965) и Союза писателей Москвы

Сочинения

Поэзия 
 Стихи. Ташкент, 1961 (Моя первая книга)
 Рубежи: Стихи. Ташкент, 1965
 Про разные вещи и разных зверей: Для младшего школьного возраста. Ташкент, 1966
 Вежливый ёж: Сатирические миниатюры. Ташкент, 1972
 Город: Стихи. Ташкент, 1975
 Накануне понедельника. Ташкент, 1978 (Книга стихотворений)
 Веселый вожатый. Ташкент, 1981

Ссылки 

Члены Союза писателей Москвы
Выпускники Национального университета Узбекистана
Члены Союза писателей СССР